Kornrumpf ist der Familienname folgender Personen:

 Gisela Kornrumpf, deutsche mediävistische Germanistin
 Martin Kornrumpf (1909–1997), deutscher Geograf, NS-Raumforscher und Bevölkerungsstatistiker